Veinticinco de Mayo  désigne le  du mois de mai.

Il s'agit notamment de la fête nationale argentine célébrant le jour de la Révolution de Mai, en 1810, au cours duquel la Première Junte est instaurée (premier gouvernement autonome d'Argentine). 

De fait, on retrouve cette date dans plusieurs toponymes, odonymes et autres nommages ;

Toponyme 
 Veinticinco de Mayo (partido), arrondissement de la province de Buenos Aires, en Argentine.
 Veinticinco de Mayo (Buenos Aires), ville dans la province de Buenos Aires, en Argentine.
 Département de Veinticinco de Mayo (Chaco), département de la province du Chaco, en Argentine.
 Département de Veinticinco de Mayo (Misiones),  département de la province de Misiones, en Argentine.
 Département de Veinticinco de Mayo (Río Negro),  département de la province de Río Negro, en Argentine.
 Veinticinco de Mayo (La Pampa), ville et chef-lieu du département de Puelén, dans la province de La Pampa, en Argentine.
 Veinticinco de Mayo (Uruguay), ville du département de Florida, en Uruguay.

Odonyme

Navires